L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Ryan Harrison, de l'Argentin Guido Pella, du Britannique Kyle Edmund et du Russe Andrey Rublev. Ils sont respectivement remplacés par les lucky losers Liam Caruana, Taro Daniel, Tennys Sandgren et Lukáš Lacko.

, quatre joueurs ayant perdu en qualifications sont repêchés.

Pendant le tournoi 
En atteignant les 1/4 de finale, Juan Martín del Potro s'assure de réintégrer le top 10, une première pour lui depuis .

Lauréats 
Roberto Bautista-Agut remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit du  en 3 ans de l'Espagnol à Auckland, qu'il avait remporté également en 2016.

En double, Oliver Marach et Mate Pavić décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Max Mirnyi et Philipp Oswald. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2018)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2018
Tennis en janvier 2018